Флаг Полта́вского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 23 декабря 2009 года решением Совета Полтавского сельского поселения № 4/2 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5824.

Описание 
«Зелёное полотнище, с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края две полосы: малиновую и белую в 1/4 и 1/24 от ширины полотнища соответственно; малиновая полоса несёт изображение двух звёзд, между которыми — уширенный крест, выполненное жёлтым цветом, а в основной, зелёной части полотнища — изображение едущего на коне казака, выполненного жёлтым, красным, чёрным и серым цветами».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Уширенный крест со звёздами в пурпурной (малиновой) главе — символы, размещённые на куренном значке черноморских (запорожских) казаков Полтавского куреня, переселившихся на кубанскую землю в 1794 году. Крест с расширенными концами является символом запорожского (черноморского) казачества, символом христианства.

Восьмиконечные звёзды символизируют божественную гармонию, восстановление и возрождение, правильную веру.

Пурпурный (малиновый) цвет является определяющим цветом черноморских (запорожских) казаков — основателей поселения. Этот цвет также символизирует цветущую землю, верность, скромность и набожность.

Фигура конного казака отражает историю переселения казаков Полтавского куреня на Кубань, а также аллегорически указывает на Полтавский полк составлявший гордость Черноморского, а затем и Кубанского казачьего войска.

Жёлтый цвет (золото) — символ уважения, процветания, достатка и прочности.

Зелёный цвет символизирует природу и сельское хозяйство поселения, а также плодородие, здоровье, надежду, изобилие, возрождение.

Белый пояс аллегорически указывает на одно из направлений экономической деятельности хозяйств и предприятий поселения — выращивание и переработку риса. Белый цвет (серебро) — символ простоты и ясности, мудрости и мира.

Примечания